Kartenschalter steht für:
 Schalter (Abfertigung), an dem Eintrittskarten bzw. Tickets erhältlich sind
 Fahrkartenschalter oder Billettschalter
 Schalter (Elektrotechnik), der durch Einschieben von Hotelzimmer-Zugangskarten den Zimmerstrom ein- und ausschaltet

Siehe auch:
 Box Office